Freund:
 John Lincoln Freund
 Peter George Oliver Freund
 Petra Schürmann-Freund

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești